Congresso di Berlino del 1878 riguardante i Balcani
Conferenza di Berlino del 1884-1885 riguardante l'Africa
Conferenza di Berlino del 1954 riguardante la Guerra fredda